Mud Lake – miasto w USA, w stanie Idaho, w hrabstwie Jefferson
 Mud Lake – jezioro na Antarktyce, na Wyspie Króla Jerzego